

Tache 
Une tache est une marque sur un textile ou un objet quelconque, souvent involontaire et considérée comme une salissure devant être nettoyée. Une tache est aussi une modification locale par rapport à une couleur de fond. Notamment :
 taches solaires : région sur la surface du Soleil qui est marquée par une température inférieure à son environnement et à une intense activité magnétique ;
 tache de Fresnel : point lumineux qui se forme au centre de l’ombre portée d'un corps circulaire : 
 tache mongoloïde : tache de taille variable qui apparaît chez le nourrisson à la naissance ou plus tard ;
 tache de naissance : irrégularité de la peau présente au moment de la naissance ou qui apparaît peu après celle-ci ;
 tache d'Airy : figure de diffraction résultant de la traversée d'un trou circulaire par la lumière ;
 taches de rousseur : aussi appelées éphélides.

Tâche 
Une tâche est une activité ou un travail à faire au sens large. Ce terme est utilisé avec des sens plus spécifiques dans différents domaines.

Travail et vie quotidienne 

 Tâche de tailleur de pierre, 
 Tâche ménagère

Ordonnancement et informatique 
 
 Tâche (informatique)
 Barre des tâches
 Tâche de fond

Processus cognitifs 
 Tâche d'Evans
 Tâche de sélection de Wason

Patronyme
 Pierre-Alain Tâche (1940-), écrivain et juge suisse

Voir aussi 
 La Tache
 
 
 

